

Anno 
 980 o 980 a.C.

Codici 
 980 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lancaster, nella contea del Lancashire, in Inghilterra

Matematica 
 980 – numero